

Sigle 
 X-Men Deluxe – serie di fumetti

Codici 
 XMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Madison, Dakota del Sud (Stati Uniti)
 xmd – codice ISO 639-3 della lingua mbedam